rafineria ropy naftowej
 rafineria złota
 agrorafineria